Казармы королевской артиллерии () — историческое здание в Вулидже (в лондонском районе Гринвич).

Вулидж имеет древние связи с армией и оружием. Здесь более двухсот лет размещался Королевский арсенал (основной производитель оружия в Соединённом Королевстве), с 1741 по 1939 годы здесь находилась Королевская военная академия, готовившая сапёров и артиллерийских офицеров, до 1990-х годов здесь размещался военный госпиталь, здесь же находилась знаменитая Вулиджская судоверфь.

В 1776—1802 годах рядом с крупным участком земли, известным под названием Вулидж Коммон (), который использовался для военных занятий, были возведены Казармы королевской артиллерии. Здание стало знаменитым как имеющее самый длинный в Великобритании фасад в георгианском стиле. Использование здания Королевской артиллерией прекратилось с выводом в июле 2007 года 16-го полка Королевской артиллерии.

10 октября 1983 года в здании казарм прогремел взрыв: сработало взрывное устройство, заложенное боевиками ИРА. Пострадало пять человек. До заявления ИРА о причастности ко взрыву британские обвинения звучали в адрес шотландских сепаратистов.

При подготовке летних Олимпийских игр 2012 года изначально планировалось, что стрелки будут соревноваться в Национальном стрелковом центре, расположенном в деревне Бизли в графстве Суррей. Однако Международный олимпийский комитет указал организаторам, что слишком большое количество соревнований запланировано за пределами Лондона, и было решено, что стрелки будут выступать в Вулидже, где на территории Казарм королевской артиллерии будет построен временный стрелковый центр, который после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр разберут и будут использовать в другом месте.

Правительственные здания в Лондоне
Казармы Великобритании
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2012